Семён Аро́нович Кимельма́н (1942—2021) — советский и российский учёный-экономист. Специалист по проблемам экономики недропользования и природной ренты. Доктор экономических наук. Кандидат технических наук, главный научный сотрудник, заведующий отделом инвестиционно-финансовых механизмов, лицензирования и раздела продукции Всероссийского института экономики минерального сырья (ВИЭМС).

В 2001 году — член Межведомственной рабочей группы правительства РФ по отработке механизма перевода на рентные платежи организаций и предприятий ресурсодобывающих отраслей.

Публикации 
 Механизмы реализации государственной политики недропользования в сфере углеводородного сырья в России`. М.: Современная экономика и право, 2004.
 Богатство недр России. Минерально-сырьевой и стоимостной анализ. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2007 (Соавторы: Михайлов Б. К., Петров О. В., Неженский И. А.).
 Управление государственной собственностью в природно-ресурсной сфере. М.: ВШПП, 2007 (Соавторы: Соловьев М. М., Кошкин Л. И.).

Примечания

Ссылки 
 Кто владелец природных богатств России?  (выступление на круглом столе по вопросам использования природной ренты, участники: Евгений Гавриленков, Юрий Голанд, Леонид Григорьев, Руслан Гринберг, Михаил Делягин, Виктор Ивантер, Сергей Кара-Мурза, Дмитрий Львов)